Benedict kan som auktorsförkortning betyda:

 James Everhard Benedict
 Ralph Curtiss Benedict

Robotskapade auktorsförkortningar